Kasese (stad), stad in Oeganda
 Kasese (district), district in Oeganda
 Bisdom Kasese, rooms-katholiek bisdom in Oeganda